Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Sainte-Marie :

Belgique 
 Gare de Sainte-Marie (sur Semois)
 Gare de la rue Royale Sainte-Marie

France 
 Gare de Labergement-Sainte-Marie
 Gare de Longueil-Sainte-Marie
 Gare d'Oloron-Sainte-Marie
 Gare de Port-Sainte-Marie
 Gare du Viaduc-Sainte-Marie

Sainte-Marie